Le tournoi de tennis de Doha 2006 se tient du 2 janvier au 7 janvier. Il accueille le  mondial Roger Federer, tenant du titre, ainsi que Nikolay Davydenko.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Article connexe 
 Saison 2006 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Tennis masculin en 2006
ATP 2006
Sport au Qatar en 2006
Tennis en janvier 2006